

Cinema 
 The War – film del 1994 diretto da Jon Avnet
 The War - Il pianeta delle scimmie (War for the Planet of the Apes) – film del 2017 diretto da Matt Reeves

Musica 
 The War – singolo di Prince del 1999
 The War – singolo degli Angels & Airwaves del 2006
 The War – album degli EXO del 2017

Sport 
 The War – soprannome affibbiato allo storico incontro di pugilato Marvin Hagler vs. Thomas Hearns del 1985